Французские монеты евро — современные денежные знаки Франции. Всего существует три дизайна национальной стороны монеты: на монетах мелкого номинала изображён портрет Марианны, символа Французской республики, на монетах покрупнее изображена сеятельница, ранее располагавшаяся на франке, на монетах в 1 и 2 евро изображено стилизованное дерево и девиз  (Свобода, равенство, братство). На монетах всех номиналов помещены 12 звезд ЕС, обозначение страны (RF), обозначение монетного двора и год чеканки.

Все монеты чеканятся Парижским монетным двором.

В 2007 году изменено изображение карты Европы на реверсе.

Дизайн национальной стороны

Тираж

Памятные монеты

Примечания

См. также 

 Евро регионов

Ссылки 
 Монеты Франции на сайте Европейского центрального банка

Франция
Монеты Франции